Хардин има више значења:
 Округ Хардин (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Хардин (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Хардин (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Хардин (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Хардин (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Хардин (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Хардин (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Хардин (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Хардин (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Хардин (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Хардин (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Хардин (Колумбија),